

Geografia
 Mazzola – comune francese del dipartimento della Corsica settentrionale

Persone

Artisti e letterati
 Alessandro Mazzola – pittore italiano
 Ambrogio Mazzola – scultore italiano
 Angelo Mazzola – compositore e chitarrista italiano
 Caterino Mazzolà – librettista e poeta italiano
 Denia Mazzola Gavazzeni – soprano italiano
 Enrico Mazzola – pittore italiano
 Filippo Mazzola – pittore italiano
 Girolamo Francesco Maria Mazzola – detto il Parmigianino, pittore italiano
 Girolamo Mazzola Bedoli – pittore italiano di scuola parmense
 Giuseppe Mazzola – pittore italiano
 Giuseppe Gaudenzio Mazzola – pittore italiano

Sportivi
 Alberto Mazzola – calciatore italiano
 Alessandro Mazzola – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Denise Mazzola – calciatrice italiana
 Ferruccio Mazzola – allenatore di calcio e calciatore italiano, figlio del calciatore Valentino
 José Altafini, soprannominato Mazzola – calciatore brasiliano
 Nicolás Mazzola – calciatore argentino
 Rocco Mazzola – pugile italiano
 Sandro Mazzola, propr. Alessandro Mazzola – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, figlio del calciatore Valentino
 Valentino Mazzola – calciatore italiano
 Valerio Mazzola – cestista italiano

Altre attività
 Annie Mazzola, propr. Annamaria Mazzola Tronconi – conduttrice radiofonica italiana
 Ettore Maria Mazzola – architetto, urbanista e restauratore italiano
 Francesco Mazzola – politico e avvocato italiano
 Italo Mazzola – politico e sindacalista italiano
 Maria Grazia Mazzola – giornalista italiana
 Pietro Mazzola – botanico italiano
 Rosario Mazzola – vescovo italiano
 Ugo Mazzola – economista italiano

Edifici
 Palazzo Mazzola – palazzo rinascimentale di Asti, sede dell'archivio storico comunale

Animali
 Mazzola – nome comune del pesce Chelidonichthys lucernus e in generale di alcuni pesci della famiglia Triglidae